Хашим — арабське чоловіче ім'я. Відомі носії:

 Хашим Тачі
 Хашим Гадоєв
 Хашим Джалілуль Алам Акамаддін
 Хашим Шах

Див. також 
 Хашем